Edoardo Detti – architetto e urbanista italiano
 Ermanno Detti – giornalista, saggista e scrittore italiano
 Gabriele Detti – nuotatore italiano